Sei pezzi facili, opera di Richard Feynman
Sei pezzi facili, opera pianistica di Ermanno Wolf-Ferrari
Sei pezzi facili, film composto da cortometraggi del 2003.